

События 

 18 января — на линии 7bis Парижского метрополитена открыты станции: «Жорес», «Боливар», «Боцарис», «Пляс-де-Фет», «Пре-Сен-Жерве», «Данюб».
 15 февраля — на линии 3 Парижского метрополитена открыта станция: «Порт-де-Шанперре».
 26 февраля — на линии 13 Парижского метрополитена открыты станции: «Порт-де-Сент-Уэн», «Ги Моке», «Ля-Фурш», «Пляс-де-Клиши», «Льеж», «Сен-Лазар».
 8 апреля — на линии 12 Парижского метрополитена открыты станции: «Пигаль», «Сен-Жорж».
 6 июня — на линии 7 Парижского метрополитена открыта станция: «Ле Пеллетье».

Примечания 

Годы в истории метрополитена